Юбиле́йный — посёлок в Киренском районе Иркутской области. Административный центр Юбилейнинского муниципального образования.

География 
Находится на левом берегу реки Лена, в 78 км к северо-востоку от райцентра, города Киренска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена